Stenolemus är ett släkte av insekter. Stenolemus ingår i familjen rovskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rovskinnbaggar
Stenolemus